Leypoldt ist der Familienname folgender Personen:

Karl Friedrich Leypoldt (1803–1876), württembergischen Politiker und Abgeordneter im württembergischen Landtag
Otto Leypoldt (1906–1956), deutscher Politiker und Mitglied des Niedersächsischen Landtag